Новоселище — название населённых пунктов:

Россия 
 Новоселище — село в Ханкайском районе Приморского края.

Украина 
 Новоселище — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Новоселище — село в Золочевском районе Львовской области.